Greklands premiärminister är Greklands regeringschef och leder det grekiska ministerrådet (regeringen). Premiärministern utses av Greklands president som, enligt konstitutionen, ska utnämna den politiker med störst stöd i parlamentet.

Den första grekiska premiärministern utnämndes i samband med det grekiska frihetskriget som avslutades 1829 med frigörelse ifrån Osmanska imperiet. Grekland var en monarki 1833-1924 och 1935-1973 och premiärministerämbetet har tidvis varit svagt och präglats av täta regeringsskiften. Den senaste konstitutionen utarbetades 1975 efter militärjuntans fall, genom vilken Grekland förklarades som parlamentarisk republik, och ger premiärministern en betydande roll medan presidenten framför allt har ceremoniella uppgifter.

Lista över Greklands premiärministrar

Se även
Lista över Greklands statsöverhuvuden
Lista över Greklands utrikesministrar
Lista över Greklands försvarsministrar
Lista över Greklands kulturministrar

Källor
Engelska wikipedia

Fotnoter

 
Listor med anknytning till Grekland
Listor över regeringschefer
Regeringschefsämbeten efter land
Bildanden 1833